Vaivio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vaivio (del av en ö), Egentliga Finland, Åbo, 
 Vaivio (ö), Norra Savolax, Inre Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar